Cosmas I van Alexandrië (Grieks), Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (ca. 727-768)
 Cosmas I van Alexandrië (koptisch), koptisch patriarch van Alexandrië (729-730)
 Cosmas I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1075-1081)